A 31 410-es számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő külterületén. Az M31-es autópálya és a 3-as főút találkozásának egyik csomóponti útja.

Ennél a csomópontrendszernél az M31-es nagyjából észak felé tart, bár ívben halad, amely ív fokozatosan fordul egyre keletebbre. A találkozási pontnál az M31-es a 9,400 kilométernél jár, a 3-as pedig nem sokkal jutott túl a 26. kilométerén, viszont a csomóponti utak többsége ennél jóval délebbre húzódik.

A 31 410-es út a 3-as főút 26. kilométere előtt lévő körforgalomból ágazik ki, nagyjából dél-délkeleti irányban. Pár méter után kiágazik belőle a 31 409-es út, majd beletorkollik a 31 407-es és kiágazik belőle a 31 408-as út. Felüljárón áthalad az M31-es felett, majd a 31 405-ös és 31 406-os utakra kettéválva ér véget. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 869 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 31 405-ös Nagytarcsa felől, 31 406-os az M3-as felé, 31 407-es az M3-as felől, 31 408-as Nagytarcsa felé, 30 601-os a csomópontot északon lezáró körforgalmat elkerülve, Gödöllő–Budapest irányban és 31 409-es, a csomópontot északon lezáró körforgalmat elkerülve, M31–Gödöllő irányban.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31410
Gödöllő